Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sony Open Tennis 2013 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich 12 Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die am 18. und 19. März 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 68 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)